Odd Fellows Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Odd Fellows Temple (Indiana), ID-Nr. 83004579
 Odd Fellows Temple (Kalifornien), ID-Nr. 85001682
 Odd Fellows Temple (Kentucky), ID-Nr. 80001520
 Odd Fellows Temple (Ohio), ID-Nr. 85003514